Шарейки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Шарейки — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.
 Шарейки — агрогородок в Костюковичском районе Могилёвской области.